A modern orosz ábécé (русский алфавит) a cirill ábécé (кириллица) egyik változata. Első előfordulása a Kijevi Rusz idejére tehető. Azóta többször módosították.

Az ábécé 
Az orosz ábécé a következő:

A mássalhangzóknál látható a kemény és a lágy (palatalizált) kiejtésük is, melyet a / ʲ/ jel jelöl. Ahol nincs lágy forma megadva, ott a mássalhangzónak csak kemény formája van. A betűk neveinek kiejtésénél kiemeltük a hangsúlytalan magánhangzókat.

Latin betűs átírás

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Orosz nyelv
 Cirill ábécé (általános történet)
 Cirill eredetű ábécék (Cirill betűk a különböző nyelvekben)
 Egyházi szláv nyelv

További információk 

 Omniglot.com (mai orosz ábécé) 
 Omniglot.com (egyházi szláv ábécé) 
 Romanization of Non-Roman Scripts 
 Orosz kitöltőszöveg-generátor (Lorem ipsum) 
 Translit.ru – Latin betűs átírásról röptében cirill betűs írásra alakítja a beírt szöveget 
 Cirill betűk átírása különböző európai nyelvekre

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék